En Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates :
Koniusza, un village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
Koniusza, siège de la gmina de Koniusza.